Bundestagswahlkreis 12 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Wismar – Nordwestmecklenburg – Parchim (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Mitte (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Pinneberg (1949 bis 1961)